Малабар — історична область в Південній Індії між берегом Аравійського моря і горами Західні Гати.
 Малабар — місто в окрузі Бревард штату Флорида в США.
 Малабар — гора в Західній Яві.
 754 Малабар — астероїд.

Див. також 
 Мусонний Малабар (Малабарський Мусон) — регіональний спосіб обробки кавових зерен.
 Малаба